Il doppio  del Bank of the West Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, ma hanno perso ni quarti contro Yung-Jan Chan e Monica Niculescu.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale, 6–4, 6–1, Yung-Jan Chan e Monica Niculescu.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti)
  Serena Williams /  Venus Williams (campionesse)

  Bethanie Mattek-Sands /  Nadia Petrova (semifinali)
  Sorana Cîrstea /  Marija Kirilenko (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2009